Esistono vari rappresentazioni di profeti giovani o profetini:

Profetino (Donatello)
Profetino (Nanni di Banco)